Balta kan syfta på:

 Balta (insektssläkte) – ett släkte av kackerlackor

Geografi

Rumänien 

 Bâlta (ort i Rumänien, Gorj), Comuna Runcu, 
 Bâlta (ort i Rumänien, Dolj), Oraş Filiaşi, 
 Balta Tocila, ort, Buzău, Comuna Scorţoasa, 
 Balta (kommunhuvudort i Rumänien), Mehedinți, Comuna Balta, 
 Balda (ort), Mureș, Oraş Sarmaşu, 
 Balta, Rumänien – ett sumpmarksområde längs Donau i sydöstra Rumänien

Storbritannien

 Balta (ö) – en obebodd ö i Shetlandsöarna

Ukraina 

 Balta, Ukraina, Odessa oblast, 

Robotskapade Rumänienförgreningar